

w muzyce 
 Low – amerykański zespół muzyczny grający indie rocka
 Low – album amerykańskiej grupy Testament
 Low – album Davida Bowiego
 "Low" – singel zespołu Foo Fighters
 "Low" – singel amerykańskiego rapera Flo Ridy
 "Low" – singel amerykańskiej wokalistki Kelly Clarkson

inne 
 Frank Low – amerykański fizyk i astronom
 Mallory Low – amerykańska aktorka

Zobacz też 
 LOW - Lądowa Obrona Wybrzeża
 Low Gap
 Low Moor
 Joachim Löw
 Reinhard Löw
 Zsolt Lőw